Lásd még: Villa (egyértelműsítő lap)

A fork (angolul: villa, elágazás) a következőket jelentheti:

 fork (szoftverfejlesztés), forkolás: egy projekt forkolása akkor történik, ha a fejlesztők egy része a forráskód másolatából kiindulva független fejlesztésbe kezd, és így a program fejlesztése több szálon halad tovább. Gyakran a fejlesztői közösség szakadásával is jár.
 fork (fájlrendszer): egy fájlrendszer-bejegyzéshez tartozó adatfolyam neve. NTFS alatt alternatív adatfolyam a funkció neve, az Apple Hierarchical File Systemjében pedig megkülönböztetnek data forkot és resource forkot.
 fork (operációs rendszer): ha egy processz „forkol” – Unix-szerű operációs rendszereken: meghívja a fork() rendszerhívást –, akkor létrehoz egy önálló memóriaterülettel rendelkező másolatot önmagából. A Microsoft operációs rendszereiben a spawn rendszerhívás látja el ezt a szerepet.
 fork bomb: processzek sorozatos elágaztatása a számítógép erőforrásainak elfogyásáig (egy szolgáltatásmegtagadással járó támadás)
 Fork hadművelet, Izland 1940-es brit megszállásának terve